Basketbalteam van Servië en Montenegro (mannen)
 Basketbalteam van Servië en Montenegro (vrouwen)